Łopacin – wieś w Polsce, w województwie mazowieckim, w powiecie ciechanowskim
 Łopacin – wieś na Białorusi, w obwodzie brzeskim, w rejonie pińskim
 Łopacin –  wieś na Białorusi, w obwodzie mohylewskim, w rejonie mścisławskim